Открытый чемпионат Словении 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.

Турнир-2009 является уже 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Портороже с 20 по 26 июля 2009 года. Турнир являлся первым соревнованием на харде после весенне-летнего грунтово-травяного сезона.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Динара Сафина (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Динара Сафина выигрывает свой 3й титул в сезоне и 12й за карьеру на турнирах ассоциации.
 Сара Эррани второй год подряд играет финал данного турнира, но на этот раз уступает.

Парный разряд

Факты 
 Владимира Углиржова выигрывает свои три титула ассоциации с тремя разными партнёршами из трёх стран.

См. также 
 Открытый чемпионат Словении по теннису
 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 
 

Словения
Теннис
Июль 2009 года
2009